

Niemcy 
 Kummerow – dzielnica Friedlanda
 Kummerow – dzielnica Schwedt/Oder
 Kummerow – część gminy (Ortsteil) Niepars w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Kummerow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Komorowo – w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim 
 Komorowo – w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim

Osoby 
 Heike Dähne-Kummerow – niemiecka pływaczka

Zobacz też 
 Kumerow